Nick Fenton ist der Name folgender Personen:

* Nick Fenton (Musiker) (* ≈1918), US-amerikanischer Jazzbassist
 Nick Fenton (Fußballspieler) (* 1979), englischer Fußballspieler
 Nick Fenton (Filmeditor)
 Nick Fenton-Wells (* 1986), südafrikanischer Rugbyspieler